Résultats détaillés de l'édition 1982 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par le Suédois Mats Wilander chez les hommes et la Tchécoslovaque naturalisée américaine Martina Navrátilová chez les dames.

Faits marquants 
Au terme du long règne de son compatriote Björn Borg, le jeune Mats Wilander conquiert à 17 ans son premier titre du Grand Chelem. Il s'impose à la surprise générale contre le champion argentin Guillermo Vilas, vainqueur cinq ans plus tôt et dont c'est la dernière finale sur la terre battue parisienne.

Chez les dames, Martina Navrátilová empoche son premier titre en simple à Roland-Garros aux dépens de l'américaine Andrea Jaeger, facile vainqueur en demi-finale de la favorite Chris Evert. En demi-finale, Navrátilová avait écarté la tenante du titre Hana Mandlíková en deux sets secs.

Palmarès 

 Le prix Citron est décerné au Tchécoslovaque Ivan Lendl.
 Le prix Orange est décerné au Français Yannick Noah.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final 
Seules les demi-finales et la finales sont jouées en 3 sets gagnants.

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1982 de l'ATP
 Saison 1982 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1982
France
France
Tennis en France en 1982
Tennis en mai 1982
Tennis en juin 1982